Правило Руффини — эффективная техника деления многочлена на бином вида  В 1804 году её описал Паоло Руффини. Правило Руффини — частный случай синтетического деления, когда делитель является линейным.

Алгоритм 
Правило устанавливает метод для деления многочлена
 
на бином
 
для получения частного
 ;

На самом деле алгоритм осуществляет деление столбиком P(x) на Q(x).

Для того, чтобы поделить P(x) на Q(x) согласно данному алгоритму, нужно

 Взять коэффициенты P(x) и записать их по порядку. Затем записать r слева, непосредственно над линией:
 
 Спустить крайний левый коэффициент (an) вниз, сразу под линию:
 
 Умножить крайнее правое число под линией на r и записать следующим его над линией:
 
 Сложить два значения, расположенные в одном столбце:
 
 Повторять шаги 3 и 4 пока есть числа:
 

Числа bi являются коэффициентами частного (R(x)), степень которого на единицу меньше, чем степень P(x). Последнее полученное значение s - это остаток. Согласно теореме Безу, этот остаток равен P(r).

Использование

Деление на многочлен x - r 
Рабочий пример деления многочленов по алгоритму, описанному выше.

Пусть:
 
 

Мы хотим найти  используя правило Руффини. Основная проблема в том, что  это не бином вида , а скорее  Мы должны переписать его так:
 
Теперь применяем алгоритм:

1. Выписываем коэффициенты и число  Заметим, что поскольку  не содержит коэффициента  мы записываем 0:
 

2. Спускаем первый коэффициент:
 

3. Умножаем последнее полученное значение 
 

4. Складываем значения:
 

5. Повторяем шаги 3 и 4:
 

  — коэффициенты частного,
  — остаток.

Итак, поскольку исходное число = делитель × частное + остаток, тогда
 , где

Ссылки

Примечания 

Многочлены
Деление